ród Tauernowie (boczna linia rodu Henckel von Donnersmarck)
 pasma górskie we wschodnich Alpach
 Wysokie Taury
 Niskie Taury
 autostrada Tauernautobahn